Il a existé de nombreux couvents de bernardines notamment en France. Certains de ces établissements urbains ont été détruits à la Révolution française ou dans des opérations de réhabilitation urbaine alors que d'autres ont été rénovés et reconvertis en établissements d'enseignement.

Définition 
Bien que toutes les cisterciennes soient qualifiées de « bernardines », on parle en règle générale de « couvent de bernardines » pour les maisons des bernardines réformées et des bernardines d'Esquermes.

Les couvents de ces deux congrégations 
 Aix-en-Provence (1639-1761) ;
 Annecy (1639-1792) ;
 Antibes (1637-1792) ;
 Arques (1636-1793) ;
 Belley (1805-1947) ;
 Cavaillon (1641-1773) ;
  Chambéry (1644-1792) ;
 La Ciotat (1642-1792) ;
 Clermont (1646-1790)
 Collombey, maison-mère actuelle des bernardines réformées (1643-actuellement) ;
 Conflans (1637-1793) ;
 Cuers (1640-1792) ;
 Évian (1642-1790)
 Fréjus (1642-1766) ;
 Géronde (1935-actuellement)
 Grenoble (1624-1792) ;
 Lorgues (1638-1736) ;
 Lyon (1642-1790) ;
 Marseille (1639-1791) ;
 Montluçon (1631-1792) ;
 Moulins (1626-1791) ;
 Neufchâtel-en-Bray (1654-1791) ;
 Nice (1661-1792) ;
 Orgelet (1652-1792) ;
 La Plaine, maison-mère actuelle des bernardines d'Esquermes (1949-actuellement) ;
 Pontarlier (1665-1792) ;
 La Roche-sur-Foron (1626-1792) ;
 Rumilly, la première maison-mère des bernardines réformées (1622-1792) ;
 Saint-Jean-de-Maurienne (1626-1796) ;
 Seyssel (1627-1792) ;
 Toulon (1636-1765) ;
 Vienne (1630-1792) ;
 Voiron (1648-1791) ;
 Yvetot (1660-1780).
En caractères gras, les couvents toujours actifs.

Autres couvents 

 Anglet (depuis 1838) ;

Voir aussi 

Bernardines